Bratto (Castione della Presolana) – frazione di Castione della Presolana
 Bratto (Pontremoli) – frazione di Pontremoli